Giovanni Arduino (1714–1795), een bekende Italiaanse geoloog
 Arduino (computerplatform), een computerplatform om fysische systemen te bouwen